Pouch steht für:
 Pouch, Gemeinde im Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt
 Pouch (Adelsgeschlecht) aus Pouch
 Pouch Boote, deutscher Faltboothersteller
 Pouch-Zelle, Bauform eines Lithium-Ionen-Akkumulator
 eine Anastomosierungstechnik in der Darmchirurgie, siehe Ileoanaler Pouch
 Koller-Pouch, der anatomische Spaltraum zwischen Milz und linker Niere
 Morison-Pouch, der anatomische Spaltraum zwischen Leber und rechter Niere
 Zervikaler ösophagealer Pouch, eine vorübergehende kleine Ausstülpung der Speiseröhre

Siehe auch:
 Puch